Het seizoen 2016/17 van de Belgische Eerste Klasse vrouwenvoetbal ging van start op 3 september 2016 en eindigde op 29 april 2017. Het B-team van AA Gent Ladies kroonde zich tot kampioen, maar mocht niet stijgen omdat het A-team van Gent al in de Super League Vrouwenvoetbal uitkomt.

Clubs 

Veertien ploegen speelden in 2015/16 in Eerste Klasse, waarvan slechts eentje er niet meer bij is in deze jaargang: Oud-Heverlee Leuven B werd laatste en zakte naar de Tweede Klasse. De voorlaatste, RSC Anderlecht B, moest barragematchen spelen tegen de tweede uit tweede klasse. KVK Svelta Melsele won de heenwedstrijd met 2-1, maar verloor de terugwedstrijd met 1-0 en dus bleef Anderlecht B op basis van de gescoorde doelpunten op verplaatsing in eerste klasse.

Uit de Super league kwam er geen degradant, omdat geen enkele ploeg mocht (zoals kampioen R. Standard de Liège B) of wou (met name SV Zulte Waregem) promoveren naar de liga met strenge licentie-eisen.

Nadat Lierse A tijdens de zomermaanden al was teruggetrokken uit de Super League, bleek ook Lierse B geen lang leven meer beschoren. Vlak voor de wedstrijd van de eerste speeldag, tegen Massenhoven, gaf de club al eenmalig forfait. Hetzelfde gebeurde vlak voor speeldag twee, tegen Zulte Waregem. Pas op 15 september gaf de club ook echt officieel algemeen forfait, waarna alle 'resultaten' geschrapt werden.

Klassement 
Aan het begin van het seizoen 2016/17 waren de regels als volgt: de eerste ploeg met een licentie stijgt, de twee laatste ploegen zakken. De eerste degradant was Lierse, dat al na één speeldag algemeen forfait gaf.

In april 2017 besliste de KBVB echter koste wat het kost de Super League voor het komende seizoen aan te vullen tot acht ploegen: de licentievoorwaarden werden gemilderd en de eerste twéé ploegen die een licentie halen, mogen stijgen. Waren er inderdaad twee stijgers naar de Super League geweest, dan was er één daler (Egem) minder geweest.

Uiteindelijk draaide het echter uit op het tegendeel: ook onder de nieuwe voorwaarden wilde niemand stijgen en er was zelfs een extra zakker uit de Super League: Eva's Tienen. Daardoor moest Egem toch zakken, en zakte ook het nummer twaalf, Anderlecht B, naar Tweede klasse.

Tabel

Geen enkele eersteklasser ging in op de vraag van de KBVB om te promoveren naar de Super League. Daardoor zakte, in lijn met de reglementen daarover, Anderlecht B naar Tweede klasse.

Legenda

Positieverloop per club

Uitslagen

Referenties 

2016/17
Competitievoetbal 2016/17